Žena v ringu může být:

Žena v ringu (Simpsonovi), epizoda ze seriálu Simpsonovi
Žena v ringu (film), americký film z roku 1979, režie Howard Zieff
Žena-sportovkyně věnující se některým druhům bojového umění, například: boxerka, zápasnice apod.